Angola Quiluanje, Angola Quiluanji, Angola Quiluange, Angola Quiluangi, Ngola Kiluanje, Ngola Kiluanji, Ngola Kiluange ou Ngola Kiluangi pode referir-se a:

 Angola quiluanje (título)
 Angola Quiluanje (Luanda)